SKK est un code, qui signifie :
 couronne slovaque, la monnaie de Slovaquie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ; elle a été remplacée par l'euro en 2009
 Shaktoolik Airport, aéroport de Shaktoolik dans l’État de l'Alaska (États-Unis), selon le code AITA des aéroports ;
selon le code OACI des aéroports, l'aéroport de Shaktoolik a pour code OACI : KSKK

SKK peut aussi désigner le Complexe sportif et scénique pétersbourgeois.

Code